Ри́дер () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав района Кведлинбург. Подчиняется управлению Гернроде/Харц. Население на 31 декабря 2006 года составляло 1924 человека. Занимает площадь 21,41 км². Официальный код — 15 3 64 018.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт